Die Quidditch-Weltmeisterschaft 2012, damals noch als Summer Games (deutsch Sommerspiele) bekannt, war das erste Turnier für Nationalmannschaften auf internationaler Ebene. Die Meisterschaft wurde im Cutteslowe Park und South Park in Oxford, Vereinigtes Königreich, am 8. Juli 2012 ausgetragen. Die Austragung fand zeitgleich mit der Ankunft der Fackel der Olympischen Sommerspiele 2012 statt. Im Rahmen der offiziellen olympischen Fackelzeremonie in Oxford wurde am 9. Juli ein Schaukampf zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich ausgetragen.

Die USA gewannen das Turnier mit 160*-0 gegen Frankreich im Finale.

Teilnehmende Mannschaften 
Bei der ersten Weltmeisterschaft haben diese fünf nationalen Mannschaften teilgenommen:

Gruppenphase

Finalrunde

Spielplan Finalrunde

Freundschaftsspiel

Einzelnachweise 

2012
Sportveranstaltung 2012
Sportveranstaltung in Oxfordshire
Sport (Oxford)